Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 62-es, továbbá -es, 62A, 62B, 62C, 62Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 62-es busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest)megszűnt
 62A busz (Budapest)megszűnt
 62B busz (Budapest, 1970–1975)megszűnt
 62B busz (Budapest, 1975–1976)megszűnt
 62C busz (Budapest, 1957)megszűnt
 62Y busz (Budapest, 1970–1975)megszűnt
 62Y busz (Budapest, 1975–1976)megszűnt

 62-es busz (Kaposvár)

 62-es busz (Kecskemét)

 62-es busz (Pécs)

 62-es busz (Szeged)megszűnt

 62-es busz (Tatabánya)megszűnt